Swan Hunter (scheepswerf), scheepswerf in Noord-Engeland
Swan Hunter (Big Big Train), lied van Big Big Train over genoemde scheepswerf